Конкурсо́н-сюр-Лейо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 280 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 37 км на південний схід від Анже.

Історія 

30 грудня 2016 року Конкурсон-сюр-Лейон, Бриньє, Дуе-ла-Фонтен, Форж, Меньє, Монфор, Сен-Жорж-сюр-Лейон i Ле-Верше-сюр-Лейон було об'єднано в новий муніципалітет Дуе-ан-Анжу.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 227 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 593,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Конкурсон-сюр-Лейон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Конкурсон-сюр-Лейон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара